

Toponímia 
Tama (Tóquio) — cidade do Japão
Tama (La Rioja) — localidade da Argentina
Lagos Tama — na Nova Zelândia

Estados Unidos
Tama (Iowa) — cidade
Condado de Tama

Outros usos
Tamas — grupo étnico do Chade e do Sudão
Tamas - uma das três Gunas, segundo a filosofia Samkhya
1089 Tama — asteroide
Prince Motor Company — empresa de automóveis japonesa que se fundir com a Nissan em 1966 que a certa altura se chamou Tama Electric Car Company
Tama (gata) — japonesa morta em 2015

Desambiguações de topônimos